Muhammad II puede referirse a:

Muhammad II de Granada; segundo rey nazarí de Granada, reinó entre 1273 y 1302.
Muhammad II al-Mahdi; cuarto califa omeya del Califato de Córdoba entre 1009 y 1010.
Muhammad II ibn al-Husayn; bey de Túnez de la dinastía husaynita de Túnez, entre 1855 y 1859.